Иленка — топоним:

 Иленка (приток Ницы) — река в Свердловской области
 Иленка (приток Осеченки) — река в Тверской области
 Верхняя Иленка — деревня в Свердловской области
 Нижняя Иленка — деревня в Свердловской области